Majavalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majavalampi (sjö, lat 66,82, long 26,72), Lappland, 
 Majavalampi (sjö, lat 66,52, long 28,42), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar